Horton Brook – strumień w Kanadzie, w prowincji Nowy Brunszwik;
 Horton Brook – strumień w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Guysborough;
 Horton Brook – strumień w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Halifax;
 Horton Brook – strumień w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Inverness;
 Horton Brook – dawna nazwa strumienia Mill Brook w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Inverness.